Тамара Ерофеева:
 Ерофеева, Тамара Анатольевна (род. 1982) — украинская гимнастка.
 Ерофеева, Тамара Ивановна (род. 1937) — советский, российский лингвист и педагог.